Gilly (België), een deelgemeente van de Belgische stad Charleroi
Gilly (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud
Gilly-lès-Cîteaux, een gemeente in het Franse departement Côte-d'Or
Gilly-sur-Isère, een gemeente in het Franse departement Savoie
Gilly-sur-Loire, een gemeente in het Franse departement Saône-et-Loire

Personen
Friedrich Gilly, een Duitse architect
Gilly (artiest), een Nederlandse rapper & dj